Етол може да се односи на:

 Етол (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Етол (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Етол (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Етол (митологија), личност из грчке митологије